Уроборос — гадюка в грецькій міфології
 Уроборос — одна із назв комп'ютерного хробака Snake.